Ana Beatriz Fiuza, (São Paulo, 17 de agosto de 2008), é uma atriz figurantes brasileira.

Filmografia

Televisão

Cinema

Ligações externas 

 Site oficial de Ana Beatriz

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Apresentadores de televisão do Rio de Janeiro